Il singolare del torneo di tennis Prague Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Hicham Arazi 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Oscar Martinez Dieguez (primo turno)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Filip Dewulf (secondo turno)
 David Škoch (primo turno)

 Albert Portas (Campione)
 Hicham Arazi (finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Allen Belobrajdic (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1995